Larra hace referencia a varios artículos:

Personas
Mariano José de Larra, escritor y periodista español del .
Luis Mariano de Larra, hijo del anterior, novelista y autor teatral.

Lugares
Macizo de Larra-Belagua, importante paraje kárstico del Valle de Belagua (Navarra).
Larra (Alto Garona), comuna francesa en el departamento de Alto Garona.